Alberto Alberti – conte di Mangona
 Alberto IV degli Alberti (1143-1203) –  nobile toscano
 Alberto V degli Alberti (ante 1203-1250) – nobile toscano
 Alberto Alberti (1386-1445) – cardinale italiano
 Alberto di Giovanni Alberti (1525/26-1598) –  architetto, pittore e scultore in legno toscano
 Alberto Alberti (1932-2006) – produttore discografico e impresario italiano